

Населені пункти

Колишні села:
 Баші (після 1946 року — Березівка) — колишнє село Старченківського (Миронівського) району Київської області; у 1958 році було обʼєднано із селом Юхни (нині Миронівська громада Київської області).

Баші — село у Грузії, Зугдідський муніципалітет краю Самегрело-Земо-Сванеті.

Баші — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор.